HMS Vittoria är namnet som två fartyg i Royal Navy har burit: 

HMS Vittoria, skulle bli en 42-kanoners femteklass fregatt men omdöptes till  år 1814 före sjösättningen det året.
, var en jagare av Admiralty V-klass sjösatt 1917 och sänktes 1919.